Homalopoma philipiana är en snäckart som först beskrevs av Dall 1889.  Homalopoma philipiana ingår i släktet Homalopoma och familjen turbinsnäckor. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Turbinsnäckor
philipiana